Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brad Drewett e Kim Warwick che hanno battuto in finale Jakob Hlasek e Tomáš Šmíd 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Colin Dowdeswell /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Jakob Hlasek /  Tomáš Šmíd (finale)
 Brad Drewett /  Kim Warwick (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1985